Леонтия Каллену (, род. 5 октября 1994 года, Дели) — кипрская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту. Участница Олимпийских игр 2016 года. Четырёхкратная чемпионка Кипра (2010, 2011, 2016, 2019). Рекордсменка Кипра по прыжкам в высоту на стадионе и в помещении — 1,93 м (2015).

Биография 
Леонтия Каллену родилась 5 октября 1994 года на Кипре в небольшом городе Дели, расположенном недалеко от Никосии. 

Дебютировала на международной арене в 2009 году. С 2012 года живёт в американском Атенсе, где тренируется под руководством Петроса Киприану. Окончила Университет Джорджии.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны в высоту Кипра
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Выпускники Университета Джорджии